Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1950 года прошёл 18-19 февраля в Эскильстуне (Швеция). В нём приняли участие 29 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1950 года
Международные спортивные соревнования в Эскильстуне
Чемпионаты мира в Швеции
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)